

Прізвище 
Соєр, () — англійське прізвище, утворене від слова sawyer («пиляр», зокрема «пиляр дворучною пилкою на пилорамі»).
 Гелен Гоґґ (Соєр) (1905 — 1993) — американська і канадська астрономкиня, популяризаторка астрономії.
 Кевін Соєр (1974) — канадський хокеїст, нападник.
 Кріс Соєр (1961) — шотландський розробник комп'ютерних ігор.
 Малькольм Соєр (1916 — 1970) — англійський дизайнер автомобілів Ягуар.
 Роберт Соєр (1960) — англоканадський письменник-фантаст, який працює у жанрі наукової фантастики.

Література 
Том Соєр, персонаж кількох творів Марка Твена..
 1876 : «Пригоди Тома Соєра» — роман Марка Твена про пригоди хлопчика Тома Соєра з містечка «Сейнт-Пітерсбург».
 1894 : «Том Соєр за кордоном» — третій роман Марка Твена з серії «Пригоди Тома Соєра». 
 1896 : «Том Соєр — детектив» — четвертий  — четвертий останній роман Марка Твена]] з серії «Пригоди Тома Соєра», написаний у стилі пародії на детектив.

Фільми 
  : «Квінсі Адамс Соєр» — американськакомедійна драма.
  : «Том Соєр» — американська пригодницька кінокомедія.
  : «Том Соєр» — американський дитячий фільм.
  : «Соєр і Фінн» — американський драматичний фільм.

Топонім 

 Соєр — округ, штат Вісконсин
 Соєр — місто, штат Канзас
 Соєр — місто, штат Північна Дакота
 Соєр — місто, штат Оклахома